Anne Kjærsgaard (1933-1990), céramiste danoise ;
 Pia Kjærsgaard (1947), femme politique danoise.